

Persone 
 Cecelia Wolstenholme – nuotatrice britannica
 Chris Wolstenholme – polistrumentista e cantante britannico
 Elizabeth Wolstenholme – attivista, saggista e poetessa britannica

Altro 
 Fiordo di Wolstenholme – fiordo della Groenlandia al limite meridionale dello Stretto di  Nares